Johann Taberger ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Taberger (1882–1854), deutscher Zinngießer, Unternehmer und Maler
 Johann Gottfried Taberger (1781–1858), deutscher Arzt und Freimaurer 
 Johann Lorenz Taberger (1769–1806), deutscher Chirurg und Freimaurer